Wehrendorf ist der Name folgender Orte:

 Wehrendorf (Bad Essen), Ortsteil der Gemeinde Bad Essen im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Wehrendorf (Vlotho), Ortsteil der Stadt Vlotho im Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen